Бори́с Никола́евич Его́ров: Егоров, Борис Николаевич (1902—1960) — советский математик, учёный в области лётных испытаний авиационной техники.
 Егоров, Борис Николаевич (1905—1996) — советский архитектор.
 Егоров, Борис Николаевич (1910 — ?) — председатель Южно-Сахалинского горисполкома (1951—1960).